

Geografia 
Belgio
 Donk – villaggio del comune di Berlare, nelle provincia delle Fiandre Orientali
 Donk – villaggio del comune di Maldegem, nelle Fiandre Orientali
 Donk – villaggio del comune di Herk-de-Stad, nel Limburgo
 Donk – villaggio del comune di Mol, nella provincia di Anversa

Musica 
 Donk – altro nome della UK bounce, stile musicale
 Donk – singolo di Soulja Boy del 2008

Persone 
 Daniëlle van de Donk – calciatrice olandese
 Marinus Anton Donk – micologo olandese
 Martin Donk – sacerdote cattolico olandese
 Ryan Donk – calciatore olandese naturalizzato surinamese

Videogiochi 
 Donk! – videogioco del 1994